Otze steht für:

 einen Stadtteil von Burgdorf bei Hannover, siehe Otze (Burgdorf)
 den Spitznamen des Fußballspielers Frank Ordenewitz, auf den sich der Ausspruch Mach et, Otze! bezieht
 den Schlagzeuger, Sänger und Songwriter von Schleim-Keim, Dieter Ehrlich